Испания может означать следующее:

Топонимы 
 Испания — государство в Европе.
 Римская Испания: Дальняя Испания и Ближняя Испания, Тарраконская Испания.
 Испания — город и муниципалитет в Колумбии.

Другое 
 (804) Испания — астероид.
 Испания — памятник в Аргентине.
 «Испания» —  оркестровое сочинение Эммануэля Шабрие.

См. также 
 Спейн
 Spain — американская рок-группа.